Línea A7 puede referirse a:
 La línea 72 de ferrocarril de Media Distancia de Andalucía, antes denominada A7.
 La línea 27 de transporte urbano de la ciudad argentina de Córdoba, antes denominada A7.